

Patronyme
 Ferdinand Ducarre, (1819-1883), fut un homme politique français.
 Odette Ducarre, est une artiste-peintre et une architecte française.

Homonymie
Homonymie de patronyme